

Liechtenstein Cup 2007/08

I runda eliminacyjna

II runda eliminacyjna

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 

Puchar Liechtensteinu w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Liechtensteinie
2008 w Liechtensteinie